Piątek (pronunciado pióntek, y a veces transcrito como Piontek) puede referirse a:

Apellido 
 Jakub Piątek, conocido como Kuba Piątek, piloto de motos polaco;
 Sepp Piontek (n. 1940), futbolista y entrenador alemán;
 Zbigniew Piątek (n. 1966), ciclista polaco.
 Krzysztof Piątek (n. 1995), futbolista polaco.
 federico piatek (n. 2008), futbolista argentino .

Topónimo 
 Piątek (Łódź), localidad polaca, conocida como el centro geográfico del país;
 Piątek Mały, localidad polaca;
 Piątek Wielki, localidad polaca.

Otros 
También se trata de la palabra polaca para el viernes, quinto día de la semana.